Morgan steht für:

 Morgan, Originaltitel des US-amerikanischen Films Das Morgan Projekt
 Morgan, Urvolk auf einer Insel vor Thailand, siehe Moken
 Morgan (Sänger), Künstlername von Marco Castoldi (* 1972), Frontman der italienischen Band Bluvertigo
 Morgan (Name), Vor- und Familienname – dort auch Namensträger
 Morgan (Pferd), amerikanische Pferderasse
Morgan (Orca), Schwertwal, der gerettet wurde
 Morgan le Fay, Gestalt aus der Artus-Sage
 Andy Morgan, frankobelgische Comicserie
 Captain Morgan, jamaikanische Rummarke
 centiMorgan, Maßeinheit für genetische Distanzen
 Charles W. Morgan, hölzernes Walfangsegelschiff
 (3180) Morgan, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Geografische Objekte in der Antarktis und Subantarktis:
 Morgan-Gletscher, Gletscher im Mac-Robertson-Land
 Morgan Inlet, Bucht der Thurston-Insel
 Morgan Island (Heard), Insel im Südlichen Indischen Ozean
 
 Morgan Peak, Berg im Ellsworthland
 Morgan Ridge, Gebirgskamm im Mac-Robertson-Land
 Morgan Upland, Hochland im Grahamland
 Mount Morgan (Antarktika), Berg im Marie-Byrd-Land

Orte in Australien:
 Morgan (South Australia)
 
in den Vereinigten Staaten:
 Morgan (Alabama)
 Morgan (Arkansas)
 Morgan (Colorado)
 Morgan (Georgia)
 Morgan (Idaho)
 Morgan (Kentucky)
 Morgan (Maryland)
 Morgan (Michigan)
 Morgan (Minnesota), im Redwood County
 Morgan (Missouri)
 Morgan (Montana)
 Morgan (New Jersey)
 Morgan (Oregon)
 Morgan (Pennsylvania)
 Morgan (South Carolina)
 Morgan (Texas)
 Morgan (Utah)
 Morgan (Vermont)
 Morgan (West Virginia)
 Morgan (Oconto County, Wisconsin)
 Morgan (Shawano County, Wisconsin)
 Morgan (Town, Oconto County), Town(ship) in Wisconsin

See in Neuseeland:
 Lake Morgan, in der Region West Coast

Unternehmen:
 D. H. Morgan Manufacturing,  US-amerikanischer Achterbahnhersteller (1983–2001)
 JPMorgan Chase, US-amerikanischer Finanzdienstleister (seit 1799)
 Morgan-Auto AG, ehemaliger deutscher Automobilhersteller (1924–1925)
 Morgan Motor, britischer Automobilhersteller (seit 1909)
 Morgan Motor Company (Vereinigte Staaten), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1900–1902)
 Morgan Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Fahrzeughersteller (1902–1913)
 Morgan Stanley, US-amerikanische Investmentbank (seit 1935)
 Morgan de toi, französischer Bekleidungshersteller
 Morgan & Company, britischer Automobilhersteller (1906–1907)

Siehe auch:
 Morgan Island (Begriffsklärung)
 De Morgan (Begriffsklärung)
 Morgen (Begriffsklärung)
 Mount Morgan
 Morgan Library & Museum (Pierpont Morgan Library), Bibliothek an der Madison Avenue in Manhattan, New York City
 Haben Sie das von den Morgans gehört?